Влади́мир Фёдорович Мунтя́н () — советский и украинский футболист, полузащитник, по стилю игры — яркий дриблер. Впоследствии — тренер, заслуженный тренер Украины.

Биография 
Отец — Фёдор Степанович Мунтян (1911 г. р., близ Молдавии), работал арматурщиком на асфальтобетонном заводе. Мать — Мария Леонтьевна Мунтян (1921 г. р., Павловск (Воронежская область)), работала ночной няней в больнице. В 1947 году вместе с родителями переехал в Киев. Учился в средней школе № 149 Зализнычного района города Киева.

Ещё школьником был приглашён в команду «Динамо», в составе которой провёл всю карьеру. По мнению специалистов того времени, считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР (по версии еженедельника «Футбол-хоккей»). Будучи игроком, окончил Институт физкультуры и юридический факультет Киевского государственного университета, затем — аспирантуру факультета международных отношений.

В 1978 году, управляя автомобилем, попал в аварию, в которой погибла его пассажирка. Сам Мунтян с переломами двух позвонков и другими травмами оказался надолго в больнице. В результате заведённого на него уголовного дела был лишён звания капитана МВД, временно исключён из КПСС. Дело было закрыто через полгода в связи с отсутствием состава преступления, а его восстановили в КПСС.

В 1980 году стал играющим тренером киевского СКА, одновременно работая в Киевском высшем танковом инженерном военном училище на кафедре физподготовки факультета по подготовке иностранных специалистов. Затем Мунтян стал председателем Киевской городской федерации футбола и членом президиума Федерации футбола Украины.

В 1986—1988 годах работал на Мадагаскаре, тренируя клуб КОСФАП (Антананариву), привел его к чемпионскому званию в 1988 году.

В 1992—1994 годах был главным тренером молодёжной сборной Украины. В 1994 году, совместно с Николаем Павловым, исполнял обязанности главного тренера национальной сборной Украины. В 1995—1997 тренировал сборную Гвинеи, выведя её в 1998 году в финальный турнир Кубка Африки. С 1998 по 2005 год тренировал различные клубы Украины и российскую «Аланию». В 2008 году исполнял обязанности главного тренера молодёжной сборной Украины.

За сборную СССР в 1968—1976 годах сыграл 49 матчей, забил 7 голов. Участник чемпионата мира 1970 года.

Председатель Комитета национальных сборных Федерации футбола Украины. С апреля 2007 года — президент Ассоциации ветеранов футбола Украины.

Статистика выступлений за «Динамо» 

 Статистика в Кубках СССР и еврокубках составлена по схеме «осень-весна» и зачислена в год старта турниров

Достижения

Командные 
Динамо (Киев)
 Чемпион СССР (7): 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977
 Обладатель Кубка СССР (2): 1966, 1974
 Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1975
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975

Личные 
 Футболист года на Украине: 1970
 Лучший футболист СССР (еженедельник «Футбол»): 1969
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (7): № 1 (1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975)
 В списках лучших футболистов Украинской ССР (13): № 1 (1968—1975), № 2 (1966, 1967, 1976, 1977), № 3 (1965)
 Один из обладателей приза «Лучшие дебютанты сезона»: 1965
 Заслуженный мастер спорта СССР (1975)
 Мастер спорта СССР международного класса (1973)
 Заслуженный тренер Украины
 Номинант на Золотой Мяч France Football. 1969 год. 23-31 место.

Звания 
 Орден «За заслуги» I (2015), II (2007) и III степени (2004)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2020)

Примечания

Литература

Ссылки 
 "Меня заклял африканский шаман". Правила жизни легендарного "динамовца" Владимира Мунтяна

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ЦСКА Киев
Тренеры ФК ЦСКА Киев
Тренеры ФК «Днепр» Черкассы
Тренеры ФК «Таврия»
Тренеры ФК «Оболонь» (1992)
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Кривбасс»
Тренеры ФК «Ворскла»
Тренеры сборной Украины по футболу
Тренеры молодёжной сборной Украины по футболу
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Члены КПСС
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»